Isaka ist der Familienname folgender Personen:

 Kōtarō Isaka (* 1971), japanischer Autor
 Mito Isaka (* 1976), japanische Fußballspielerin
 Teppei Isaka (* 1974), japanischer Fußballspieler

Isaka steht für:
 Isaka (Tansania), Ort in Tansania
 Isaka (Madagaskar), Ort in Madagaskar